Tubarão (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
 Tubarão (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
 Bisdom Tubarão, een bisdom in Santa Catarina
 Londrina EC, een bijnaam voor deze voetbalclub
 Aikanã, een benaming voor een inheems volk in de Braziliaanse deelstaat Rondônia
 Tubarão, de haven van de stad Vitória